Tanagra cyanocephala peut désigner :
 Tanagra cyanocephala Statius Müller, 1776, le Calliste à tête bleue (Tangara cyanocephala) ;
 Tanagra cyanocephala d'Orbigny & Lafresnaye, 1837, le Tangara à tête bleue (Thraupis cyanocephala).